Коцур — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коцур, Андрей Олегович (род. 1982) — белорусский боец Муай Тай и кикбоксинга.
 Коцур, Евгений Игоревич — российский спортсмен, гребец на каноэ.
 Коцур, Павел Михайлович (род. 1974) — казахстанский шахматист, гроссмейстер (1996).
 Коцур, Свирид Дементьевич (1890—1920) — военный и общественный деятель; атаман Суботовской сотни Свободного казачества.
 См. также 
 Коцуров — село в Пустомытовском районе Львовской области Украины.
 Куцура, местное название Коцур — село в районе Вербас в автономном крае Воеводина, Сербия.